

Estréias, hiatus e disbands no ano de 2010

Estréias solo, grupos e sub-grupos 

2NISE
APeace
Bebe Mignon
Chocolate
CNBLUE
Coed School
Crispi Crunch
DMTN
Electroboyz
F.Cuz
F1RST
Girl's Day
Girl2School
GP Basic
Guy.M
Infinite
JYJ
Led Apple
Miss A
Nine Muses
Oneway
Orange Caramel
Sistar
Soul Harmony
Teen Top
The Boss
Touch	
UV
V.elieve
Vanilla Lucy
VNT
Young Gun
ZE:A

Disbands 

3Chongsa
B2Y
Bebe Mignon	
Black Pearl
Chocolate
Coed School
Guy.M
OneTwo
Typhoon
VNT

Lançamentos 2016

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril